Мала Сосьва — річка у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії, права твірна Північної Сосьви (притоки Обі).
 Мала Сосьва — річка у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії, права притока Північної Сосьви (притоки Обі).
 Мала Сосьва — заповідник у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії, розташований у середній течії Малої Сосьви.

Див. також 
 Сосьва
 Велика Сосьва